

Cinema
Seeing Things – cortometraggio muto statunitense del 1917 diretto da Louis Chaudet
Seeing Things – cortometraggio muto statunitense del 1919 diretto da Alfred Santell
Seeing Things – film statunitense del 1930 diretto da Harold Beaudine

Musica
Seeing Things – album di Jakob Dylan

Televisione
Occhio al superocchio (Seeing Things) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1981 al 1987